

Sigle 
 Rational Unified Process  – un modello di processo software iterativo
 Responsabile unico del procedimento  – figura professionale

Codici 
 RUP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rupsi (India)
 rup – codice ISO 639-2 della lingua arumena